Nederlands Omroepmuseum, voormalig museum in Hilversum, Nederland 
 Museum van de Radio- en Televisie-Omroep in België (1972-1998), voormalig museum in Schaarbeek, België
 Omroepmuseum vzw, museum in Leuven en Brussel, België